Iryna Kyryczenko
 Mykoła Kyryczenko
 Wasyl Kyryczenko